Бу́да — деревня Смоленского района Смоленской области России. Население — 6 жителей (по состоянию на 2007 год). Расположена в западной области в 25 км к северо-западу от Смоленска, на берегу реки Удра, в 11 км к юго-западу от автодороги  Смоленск — Невель. В 4,5 км к юго-востоку от деревни находится платформа 416-й км железнодорожной линии Смоленск — Витебск.
Входит в состав Волоковского сельского поселения.

Название 
Название произошло от слова Буда — названия бывшего предприятия по производству поташа.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)